Георг Фалк (; 10 августа 1878, Ледышек, Польша — 22 мая 1947, Нью-Йорк, США) — немецкий архитектор, родившийся в Польше.

Биография 
Георг Фалк родился в восточной Пруссии в богатой еврейской семье. Изучал архитектуру в Берлине, Германия, но с 1907-го жил и работал в Кёльне, Германия, где он осуществил примерно 200 архитектурных проектов. В 1933-м году он его семья бежали в Голландию. В Амстердаме они скрывались до конца войны. Фальк скончался в больнице в Нью-Йорке через шесть недель после того, как он и его семья иммигрировали в США.

Примечания

Литература 
 Wolfram Hagspiel: Köln und seine jüdischen Architekten. J. P. Bachem, Cologne 2010, ISBN 978-3-7616-2294-0.
 Myra Warhaftig: Deutsche jüdische Architekten vor und nach 1933. Das Lexikon.Reimer, Berlin 2007.

Ссылки 
 Забытые евреи архитекторы нацистской Германии

Архитекторы Германии
Жертвы антисемитизма